Die Virginia Slims of Boston 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Boston. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 13. bis 19. März 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Boston